San Marciano, martirizzato con i compagni Aquilino, Gèmino, Eugenio, Quinto, Tèodoto e Trifone. Patrono degli armaioli e invocato contro la ritenzione urinaria (4 gennaio).
San Marciano prete, venerato il 10 gennaio.
 San Marciano di Tortona, venerato il 6 marzo
San Marciano martire a Roma, ricordato il 26 marzo.
San Marciano, martirizzato durante le persecuzioni di Decio (30 aprile).
San Marciano, martire in Africa (17 aprile).
 San Marciano di Auxerre, prete (20 aprile).
San Marciano di Ravenna, vescovo e confessore (22 maggio).
San Marciano, martire in Egitto (5 giugno).
 San Marciano, vescovo di Frigento, patrono di Taurasi, venerato il 14 giugno (giorno della traslazione delle reliquie da Frigento a Benevento) o 14 luglio (in questo caso pare ci sia confusione con il vescovo di Siracusa). Secondo alcuni andrebbe identificato con San Marco I vescovo di Eca (l'odierna Troia di Puglia).
 San Marciano, ordinato vescovo da San Pietro, martire a Siracusa. È venerato in alcuni luoghi il 14 giugno e in altri il 30 ottobre. A Gaeta, dove si conservano le sue reliquie, è compatrono e viene festeggiato il 2 giugno.
 San Marciano, martire assieme ai compagni Nicandro e Daria a Venafro in Molise (17 giugno).
San Marciano, martire di Durostoro (17 giugno).
San Marciano, martire (11 luglio).
San Marciano, martire a Costantinopoli (9 agosto).
San Marciano, martirizzato a Roma insieme al figlio Giovanni (6 settembre).
San Marciano, martire in Egitto insieme al fratello Marco (4 ottobre).
San Marciano, confessore di Siria (2 novembre).

Pagine correlate 
 San Marziano